Lukač (Virovitica-Podravina), een gemeente in de Kroatische provincie Virovitica-Podravina
Lukač (Kutjevo), een plaats in de gemeente Kutjevo in de Kroatische provincie Požega-Slavonië